Dębowa Góra ist ein polnischer Ortsname:
 Dębowa Góra (Dzierżoniów), Ort im Powiat Dzierżoniowski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Dębowa Góra (Olsztynek), Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Eichberg, Kreis Osterode, Ostpreußen